Чхве Чжин Ри (, 29 марта 1994 года — 14 октября 2019 года), более известная под псевдонимом Солли (полностью Чхве Солли, ), — южнокорейская певица, актриса и модель. Бывшая участница гёрл-группы f(x).

Биография

Происхождение и образование 
Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года в южнокорейском городе Пусане. Её имя означает «истина» по-корейски. Она была третьей из четырёх детей и единственной дочерью при двух старших и одном младшем брате. Солли посещала начальную школу Jungbu (중부초등학교) в Пусане, а затем сеульскую начальную школу Чхондама и среднюю школу Чунгдама (청담중학교). Окончила школу исполнительских искусств Сеула.

Начало актёрской карьеры 
Чжин Ри записалась в актёрскую школу в раннем возрасте по настоянию матери. В 2004 году, во время обучения в четвёртом классе, она впервые приехала в Сеул. В 2005 году начала актёрскую карьеру, сыграв юную принцессу Сонхву Силлы в драматической дораме SBS Seodong. По настоянию агента, для съёмок она заменила своё имя христианского происхождения на псевдоним Чхве Солли, под которым и стала известна впоследствии.

Позже она посетила прослушивание S.M. Entertainment, во время которого она спела песню S. E. S. под названием «Chingu». После прослушивания она была официально выбрана в качестве стажёра компании. И в том же году переехала в общежитие с Тхэён и Тиффани. Она продолжала оставаться там до дебюта Girls' Generation в 2007 году.

Солли также продолжала играть второстепенные роли в телевизионных драмах и фильмах, таких как Vacation (2006), Punch Lady (2007), The Flower Girl is Here (2007) и BABO (2008).

2009—2015: Деятельность в группе f(x) 

5 сентября 2009 года Солли дебютировала в составе группы f(x) с синглом «La Cha Ta». В 2013 году Солли и ее коллега по группе Кристал стали новыми лицами бренда макияжа Etude House.

В эти годы продолжалась и кинокарьера Солли. В августе 2012 года она снялась в главной роли в фильме «Прекрасная Ты», основанном на знаменитой серии японской сёдзё-манги Hanazakari no Kimitachie. Драматический сериал начал вещание 15 августа 2012 года на SBS. Солли исполнила роль Гу Чжэ Хи, которая переодевается мальчиком, чтобы посещать ту же школу, что и её кумир. Чтобы подготовиться к своей роли, Солли, которая была известна своими длинными волосами, подстригла 60 см. Позже она выиграла новую звезду на Drama Awards за её роль в драме.

В августе 2014 года вышел на экраны приключенческий фильм The Pirates с Сон Е Чжин и Ким Нам Гилом в главных ролях. Солли сыграла второстепенного персонажа по имени Хек-Мио, молодую девушку, которая стала пиратом после того, как её спасла женщина-капитан. В том же году она сыграла главную роль в комедийном фильме Fashion King, основанном на одноимённой серии веб-тун, наряду с Чжу Вон и Ким Сон О.

В разгар промоушена Red Light в 2014 году Солли внезапно прервала деятельность в корейской индустрии развлечений из-за того, что была морально и физически истощена непрерывными злобными комментариями и ложными слухами, которые распространялись о ней. Её перерыв был официально объявлен 24 июля 2014 года. Через год, 7 августа 2015 года, было объявлено, что Солли официально покинула группу, оставшись в агентстве S.M. Entertainment уже в качестве актрисы.

2016—2019: Актёрская и сольная деятельность 

В 2017 году Солли играла главную роль в фильме «Real» с Ким Су Хёном.

После трехлетнего перерыва Солли возобновила свою музыкальную карьеру в 2018 году с синглом «Dayfly» при участии Dean, прежде чем дебютировать сольно в июне 2019 года с одним альбомом «Goblin».

Публичный имидж 

В июле 2019 года Солли объявила, что она является сторонницей движения No Bra. Она ранее загружала изображения в социальных сетях, где не носила бюстгальтер и обнажала свои соски в ряде случаев, начиная с мая 2016 года, когда она получила огромное количество негатива в свою сторону в социальных сетях. В сентябре 2019 года, за месяц до смерти, грудь Солли была случайно выставлена во время прямого эфира в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию против неё со стороны корейского сообщества.

Личная жизнь 
25 сентября 2013 года, Солли и Choiza из Dunamic Duo, по слухам, встречались после того, как фотографии их прогулки вместе возле Сеульского леса, держась за руки, всплыли в Интернете. Их агентства первоначально отрицали это, но позже подтвердили их отношения 19 августа 2014 года после того, как появилось больше фотографий. Обе знаменитости терпели злонамеренные комментарии и интернет-травлю на протяжении всего их общественных отношений. 24 июня 2014 года фотография потерянного кошелька Choiza, которая содержала ее фотографии, была загружена в интернете, что вызвало увеличение комментариев ненависти к ней. 25 июля 2014 года S.M. Entertainment объявили, что Солли решила отдохнуть от южнокорейской индустрии развлечений из-за морального и физического истощения от непрерывных вредоносных комментариев и ложных слухов, которые были распространены о ней. 6 марта 2017 года в докладе говорилось, что Солли и Choiza прекратили свои отношения.

В октябре 2018 года Солли рассказала, что страдала от панического расстройства и социофобии с самого детства. До своей смерти Солли также была в тяжелой депрессии.

Смерть и наследие 

14 октября 2019, в 15:21 часов, Солли была найдена мёртвой её менеджером в своем доме в Соннаме, к югу от Сеула. Он пришёл домой к Солли из-за того, что не смог до неё дозвониться с 18.30 вечера предыдущего дня. Полиция заявила, что они расследуют это как возможное самоубийство, поскольку не было никаких признаков взлома, и что они нашли рукописную записку в ее дневнике, в котором она описала свои чувства, но пришли к выводу, что это не было предсмертной запиской. 15 октября полиция подала заявление на вскрытие, чтобы подтвердить причину смерти, и выполнила его на следующее утро, заключив, что ее тело не показало никаких признаков смерти из-за внешней силы, и вероятно, это самоубийство.

Похороны Солли проводились в частном порядке членами семьи и друзьями. Тем не менее, отдельное место в похоронном зале больницы Северанс в Синчон-Донге, Сеул, было открыто 15 и 16 октября для поклонников, желающих отдать дань уважения. Различные знаменитости и компании отменили свою деятельность, чтобы оплакать Солли, такие как бывшие участницы группы, Виктория, Эмбер и Кристал, коллега, певица и подруга IU, Dunamic Duo, актриса Сон Хегё, а также каст фильма «Подарок».

Смерть Солли была связана различными СМИ с депрессией, вызванной кибербуллингом. После ее смерти выяснилось, что Солли неоднократно просила свое агентство S.M. Entertainment принять решительные меры против вредоносных комментариев. Всего на сайте администрации президента Южной Кореи было размещено семь петиций с требованием ужесточить наказание за интернет-травлю и усилить использование системы реального имени при размещении комментариев и создании аккаунтов. Трек «Love You Sulli» (설리 사랑해) попал в тренды в попытке поклонников скрыть отрицательные результаты поиска. Кроме того, песня IU «Peach», которая была написана для Солли, вновь вошла в музыкальные чарты.

Дискография

Фильмография

Фильмы

Дорамы

Развлекательные шоу

Награды и номинации

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Музыканты f(x)
Повесившиеся
Женщины-самоубийцы